«Вторжение» () — кинофильм режиссёра Уго Сантьяго, снятый в 1969 году. Фильм снят по рассказу известных аргентинских писателей Хорхе Луиса Борхеса и Адольфо Биой Касареса. Сценарий был написан Борхесом и Сантьяго.

Сюжет 
Действие фильма происходит в вымышленном городе Аквилея, которому угрожает вторжение внешних захватчиков. Они тайно переправляют в город оружие и радиостанции, чтобы координировать вторжение. Захватчикам противостоит группа обычных граждан под руководством пожилого дона Порфирио. Их слишком мало, и постепенно становится ясно, что им не удастся защитить город.

В ролях 
 Ольга Субарри — Ирен
 Лаутаро Муруа — Эррера
 Хуан Карлос Пас — дон Порфирио
 Мартин Адхемьян — Ирала
 Даниэль Фернандес — Лебендигер
 Роберто Вильянуэва — Сильва
 Хорхе Кано — Хулио Вильдрак
 Рикардо Ормельос — Качорро
 Леал Рей — Мун

Дополнительные факты 
 В 1969 году фильм был удостоен специального упоминания на кинофестивале в Локарно.
 В 1978 году, во время военной диктатуры в Аргентине, в Буэнос-Айресе была похищена часть оригинальных негативов фильма. Полный набор плёнок-негативов удалось восстановить в 1999 году.

Ссылки 
 
  

Фильмы Аргентины 1969 года
Фантастические фильмы 1969 года
Фильмы-антиутопии 1960-х годов
Фильмы-драмы Аргентины
Фантастические фильмы Аргентины
Авангардные фильмы
Независимые фильмы Аргентины
Экранизации произведений Хорхе Луиса Борхеса